Unter Postgebäude versteht man die Dienststellen des Postwesens. Dazu zählen:
 Postzentrale, den Stammsitz eines Postunternehmens 
 Postamt, eine örtliche Dienststelle der Post
 Postverteilungszentrum, ein Infrastrukturgebäude des Postwesens

Siehe auch: 
 Liste denkmalgeschützter Gebäude des Post- und Fernmeldewesens
 Hauptpost

Postamt
Organisation (Postwesen)